Соревнования по стрельбе из винтовки лёжа на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 августа. Приняли участие 56 спортсменов из 37 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр   
 Результаты на сайте sports-reference.com